Cedarville puede hacer referencia a varios lugares:

 En Canadá:
 La localidad de Cedarville, en el Condado de Grey, provincia de Ontario.
 La localidad de Cedarville, en el Condado de Simcoe, también en Ontario.

 En los Estados Unidos:
 La localidad de Cedarville, en el estado de Arkansas.
 La localidad de Cedarville, en California.
 La localidad de Cedarville, en Illinois.
 La localidad de Cedarville, en Indiana.
 La localidad de Cedarville, en Kentucky.
 La localidad de Cedarville, en Massachusetts.
 La localidad de Cedarville, en Míchigan.
 La localidad de Cedarville, en Nueva Jersey.
 La localidad de Cedarville, en Ohio.
 El municipio de Cedarville, en Míchigan.
 El municipio de Cedarville, en Ohio.

 En Sudáfrica:
 La localidad de Cedarville, en la provincia de KwaZulu-Natal.